MR 10 steht für:
 Weißenhof-Stuhl, ein Sitzmöbel aus dem Jahr 1927

MR-10 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der mauretanischen Region

MR10